A 2009–2010-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvennyolcadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak, a 9-14. helyezettek a kiesés elkerüléséért egymás közt játszottak még egy kört.

A bajnokság győztese a ZTE KK lett, amely a Budapesti Honvéd egyeduralkodása óta rekordot jelentő 22 mérkőzésen keresztül maradt veretlen. A bajnokság közben visszalépett a Debreceni Egyetem KE.

Csapatok

Alapszakasz

Rájátszás

1-8 helyért 

 

3. helyért: MJUS-Fortress Körmend - Szolnoki Olaj KK 2-1

9–14. helyért

Díjak

Fordulók

Jegyzetek

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyar bajnokság
Magyar bajnokság